Lührs ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Lührs (1804–1871), lutherischer Theologe
 Frida Lührs (1869–1941), deutsche Politikerin (SPD)
 Katja Lührs  (* 1955), deutsche Fernsehmoderatorin, Designerin und Schauspielerin
 Lasse Lührs (* 1996), deutscher Triathlet
 Luis-Joe Lührs (* 2003), deutscher Radrennfahrer
 Otto Lührs (* 1939), deutscher Physiker
 Wilhelm  Lührs (1928–1992), deutscher Archivdirektor
 Wilhelm Lührs (1885–1974), 1934 bis 1945 Bürgermeister von Bremervörde, MdPL Hannover
 Willi Lührs (1913–1974), deutscher Politiker (SPD)